Othmer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Othmer (1951–2019), deutscher Jurist und Staatsrat in Bremen 
 Donald F. Othmer (1904–1995), US-amerikanischer Chemieingenieur und Hochschullehrer
 Hartwig Othmer (* 1963), deutscher Jurist
 Markus Othmer (* 1965), deutscher Radio- und Fernsehmoderator
 Wilhelm Othmer (1882–1934), deutscher Pädagoge, Verfasser eines Lehrbuchs des Chinesischen nach dem Lessing-Othmer-System

Siehe auch:

 Lessing-Othmer-System, System zur phonetischen Umschrift chinesischer Zeichen, benannt nach Ferdinand Lessing und Wilhelm Othmer
 Ottmer